Morrone steht für:

den Familiennamen folgender Personen:

 Fortunato Morrone (* 1958), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Reggio Calabria-Bova
 Joe Morrone († 2015), US-amerikanischer Fußballtrainer 
 Juan Carlos Morrone (* 1941), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Michele Morrone (* 1990), italienischer Schauspieler und Sänger
 Stefano Morrone (* 1978), italienischer Fußballspieler

 den Morrone, einen 859 Meter hohen Berg bei Braemar in Schottland